Да́кович (, ) — сербско-хорватская фамилия.

Известные носители 
 Дакович, Марко (1880—1941) — черногорский политик, народный трибун и адвокат.
 Джакович, Джуро (1886—1929; встречается также Дакович) — один из лидеров Коммунистической партии Югославии.

См. также 
 Джаковичевский батальон